The Man ist der Titel folgender Werke:

Filme:
 The Man (1972), US-amerikanisches Filmdrama von Joseph Sargent (1972) 
 The Man (1998), US-amerikanischer Spielfilm von Joe Malone (1998) 
 Originaltitel von Cool & Fool – Mein Partner mit der großen Schnauze, US-amerikanische Actionkomödie von Les Mayfield (2005)
 The Man (2007), US-amerikanischer Fernsehfilm von Simon West (2007) 
 The Man (2017) (Originaltitel Mesteren), dänisch-norwegisches Filmdrama von Charlotte Sieling (2017) 
 The Man (2019), britische Miniserie von Mike Bartlett (2019) 

Romane:
 The Man (Bram-Stoker-Roman), Roman von Bram Stoker (1905)
 Originaltitel von Der schwarze Präsident, Roman von Irving Wallace (1965)

Siehe auch:
 Man, Begriffsklärung